Der Freigeist steht für:

 Der Freigeist (Lessing), Lustspiel von Gotthold Ephraim Lessing (1749)
 Der Freigeist (Brawe) (auch Der Freygeist), Trauerspiel von Joachim Wilhelm von Brawe (1757) 
 Der Freigeist/Vereinsamt, Gedicht von Friedrich Nietzsche (1884)
 Der Freigeist, Theaterstück von Éric-Emmanuel Schmitt (1997)